

Persone
 Ardizzone (o Ardizzoni) – nobile famiglia piemontese
 Ardizzone da Carrara – cavaliere e condottiero italiano
 Giovanni Ardizzone – studente universitario e militante comunista italiano
 Girolamo Ardizzone – editore e giornalista italiano
 Giuseppe Ardizzone – ex atleta italiano

Altro
 Quartiere Ardizzone – quartiere di Paternò, nella città metropolitana di Palermo